De Smurfen, stripfiguren verzonnen door Peyo
 De Smurfen (stripreeks), een stripreeks over De Smurfen
 De Smurfen (televisieserie), een tekenfilmserie over De Smurfen
 De Smurfen (film), een liveactionfilm over De Smurfen
 De Smurfen 2, een het vervolg op de eerste liveactionfilm over De Smurfen
 Smurfs: The Lost Village, een animatiefilm over De Smurfen, uitgebracht in 2017
 The Smurfs (computerspel), computerspel voor Nintendo uit 2011
 Smurfentaal, de taal gesproken door de Smurfen
 smurfen, een methode om geld wit te wassen, zie Witwassen
 een stroman of tussenpersoon in het zwartgeldcircuit
 Smurf (computeraanval), een DoS-aanval
 Smurfenregel, een taalkundig ezelsbruggetje
 HV Smurfen United, een Nederlandse handbalclub